L'edizione 2006-2007 della A Profesionalna Futbolna Grupa vide la vittoria finale del Levski Sofia.

Capocannoniere del torneo fu Cvetan Genkov del Lokomotiv Sofia con 27 reti.

Classifica finale

(*) 3 punti di penalizzazione

Verdetti
Levski Sofia Campione di Bulgaria 2007-2008.
Rilski Sportist Samokov, Rodopa Smolyan e Chernomorets Sf retrocesse in B PFG.

Collegamenti esterni

Calcio nel 2006
Calcio nel 2007
Campionato bulgaro di calcio